Gerhard Scheibner ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Scheibner (Altphilologe) (1912–1994), deutscher Altphilologe und Übersetzer
 Gerhard Scheibner (Lebensmittelhygieniker) (1929–2002), deutscher Lebensmittelhygieniker